Кундрак — распространенное в дельте Волги название зарослей чакана, камыша на раскатах.
 Кундрак — название болотного мха в Сибири.
 Кундрак, Норберт — венгерский футболист, нападающий клуба «Ференцварош».